

Прізвище

 Джон Дьюї (1859–1952) — американський філософ, психолог та реформатор освіти
 Мелвіл Дьюї (1851–1931) — американський бібліотекар та бібліограф
 Томас Едмунд Дьюї (1902–1971) — 51-й губернатор штату Нью-Йорк (1943–1955)
 Честер Дьюї (1784–1867) — американський ботанік, педагог та міністр

Топонім

 Дьюї (округ, Оклахома)
 Дьюї (округ, Південна Дакота)
 Дьюї — місто, штат Оклахома
 Дьюї — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Дьюї — місто в окрузі Портедж, штат Вісконсин
 Дьюї — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин

Див. також 
 Десяткова класифікація Дьюї — бібліотечна класифікація документів

Посилання